Rozas steht für:

 Rozas de Puerto Real, spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid

Rozas ist der Familienname folgender Personen:
 Domingo Ortiz de Rozas (1683–1756), Gouverneur von Chile
 Eduarda Damasia Mansilla Ortíz de Rozas de García (1834–1892), argentinische Schriftstellerin, siehe Eduarda Mansilla
 Joaquín del Pino Sánchez de Rozas Romero y Negrete (1729–1804), spanischer Politiker, siehe Joaquín del Pino Sánchez de Rojas
 Juan Martínez de Rozas (1759–1813), chilenischer Unabhängigkeitskämpfer
 Wilbert Rozas (* 1953), peruanischer Politiker 

Siehe auch:
 Las Rozas de Madrid
 Rosas